The Confidence Trick – cortometraggio del 1904 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Confidence Trick – film del 1926 diretto da F.S. Engholm